DSU steht für:
 Deutsche Soziale Union, deutsche Partei, gegründet 1990
 Deutsch-Soziale Union, deutsche Partei von 1950–1962
 Deutsche Schießsport Union
 Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, sozialdemokratische Jugend Dänemarks
 Deutsche Studenten Union, frühere hochschulpolitische Vereinigung, siehe Sozialliberaler Hochschulverband
 Deutsche Schiffahrts- und Umschlagbetriebe in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
 Dispute Settlement Understanding, das Recht des Verfahrens des Streitbeilegungsmechanismus der Welthandelsorganisation, siehe auch Dispute Settlement Body
 Delaware State University
 Detective Superintendent, siehe Dienstgrade der britischen Polizei

Abkürzung